Archedemo di Atene – politico ateniese del V/IV secolo a.C.
 Archedemo di Tarso – filosofo del II/I secolo a.C.